Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – Armia Andersa 1941–1942
 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – Armia Berlinga 1943–1944

Zobacz też: 
 Armia Polska na Wschodzie 1942–1947
 Polskie Siły Zbrojne 1939–1947

fr:Armée Polonaise de l'Est